

Geografia 
Lungu – località estone del comune di Käru

Persone 
Andrei Lungu – calciatore rumeno
Adrian Lungu – rugbista rumeno
Caius Lungu – calciatore rumeno
Cezar Lungu – calciatore rumeno
Chisamba Lungu – calciatore zambiano naturalizzato georgiano
Dan Lungu – scrittore rumeno
Edgar Lungu – politico zambiano
Florin Lungu – calciatore rumeno
Gheorghe Lungu – pugile rumeno
Irina Lungu – soprano russo
Luka Lungu – calciatore zambiano
Misheck Lungu – ex calciatore zambiano
Vladislav Lungu – calciatore moldavo